El Torneig de Lió 2023, també anomenat Open 6ème Sens – Métropole de Lyon 2023, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèries 250 del circuit WTA. La quarta edició del torneig es va celebrar entre el 30 de gener i el 5 de febrer de 2023 al Halle Tony Garnier de Lió (França).

La tennista estatunidenca Alycia Parks va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2023
WTA Tour 2023